

Personnalités 

 Clarisse Latapie (1838-1903), artiste peintre française ;
 François-de-Paule Latapie (1739-1823), naturaliste et voyageur français ;
 Gilles Latapie, magistrat français ;
 Louis Latapie (1891-1972), peintre et graveur français.

Toponymes 

 , lac canadien, au Québec.